T61 ou T.61 peut signifier :
 Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T.61 Falke, un planeur britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres